Okręty US Navy o nazwie USS "Bonita":
 Bryg zaangażowany w handel afrykańskimi niewolnikami, który został przechwycony 10 października 1860 był identyfikowany zarówno jako "Bonita" jak i "Bonito". Nigdy nie wszedł jednak do służby w Marynarce.
 Drugi "Bonita" (SS-15) był okrętem podwodnym przemianowanym na C-4. Patrolował wschodnie wybrzeże Ameryki w czasie I wojny światowej.
 Trzeci "Bonita" (SP-540) był 46 stopową łodzią motorową, która znajdowała się w służbie w latach 1917-1918.
 Czwarty "Bonita" (SS-165) był okrętem podwodnym, który został zwodowany jako "V-3" (SF-6). Pełnił służbę przed i w czasie II wojny światowej jako przybrzeżny okręt patrolowy.
 Piąty "Bonita" (SSK-3) był okrętem podwodnym typu Barracuda. Zwodowany jako K-3 jako część projektu Kayo w czasie zimnej wojny.

Zobacz też 
 USS "Bonito"

Bonita